Сван — фамилия.

Известные носители 
 Сван, Альфред (; 1879—1931) — шведский стрелок, 3-кратный олимпийский чемпион, сын Оскара Свана
 Сван, Гунде (; род. 1962) — шведский лыжник, 4-кратный олимпийский чемпион.
 Сван, Джереми (1922—2005) — американский кардиолог ирландского происхождения.
 Сван, Ингвар (1938—2008) — шведский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Сван, Кристер (1856—1907) — шведский писатель, драматург, поэт, журналист.
 Сван, Лассе (род. 1983) — датский гандболист.
 Сван, Оскар (; 1847—1927) — знаменитый шведский стрелок, самый возрастной чемпион в истории Олимпийских игр, отец Альфреда Свана.

Другое 
 Сван — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Сваны — субэтническая группа грузинского народа
 Сванский язык
 Сванетия